Xapuri kan syfta på:

Brasilien 

 Xapuri (kommun), Acre, 
 Xapuri (ort), Acre,